Oscar Ahlström kan syfta på:

 Oscar Ahlström – född 1891, död 1971 i Lund, var en svensk trädgårdsmästare och bland annat stadsträdgårdsmästare i Lund.
 Oscar Ahlström – född 1986, en svensk ishockeyspelare.